

Носув — село в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Носув — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства